Karolinen-Gymnasium heißen folgende Schulen:

 Karolinen-Gymnasium (Frankenthal)
 Karolinen-Gymnasium Rosenheim